R-фактор (называемый иногда остаточным () или фактором достоверности()) — в кристаллографии мера согласованности между кристаллографической моделью и экспериментальным массивом рентгеновских данных. Иными словами, является оценкой того насколько расшифрованная структура способна предсказать наблюдаемые результаты. Вычисляется по формуле:
 
где F — структурный фактор, а суммирование ведется по всем наблюдаемым отражениям рентгеновского излучения и по их вычисленным противоположностям (с индексами Миллера -h, -k, -l). Структурный фактор F связан с интенсивностью отражения приблизительно как:
 

Для больших молекул, R-фактор обычно находится в пределах от 0.6 (когда сравнивается случайный набор отражений с данной моделью) и 0.2 (для хорошо уточненных макромолекул, снятых с высоким разрешением). Маленькие молекулы (до 300 атомов) обычно образуют более упорядоченные кристаллы, чем большие, что позволяет добиться меньших значений R-фактора. В Кембриджской базе кристаллографических данных (:en:Cambridge Structural Database) более 95 % из 400,000+ кристаллов имеют R-фактор менее 0,15 и 9,5 % менее 0.03.

Примечания 

Кристаллография